Институт оптики атмосферы имени В. Е. Зуева СО РАН — первый академический институт в Томске. Один из институтов Сибирского Отделения Российской академии Наук. Расположен в томском Академгородке.

Общие сведения 
Основными направлениями научной деятельности института являются актуальные лазерная физика, атмосферная оптика, спектроскопия, физические и химические процессы в атмосфере и на поверхности Земли, распространение оптического излучения в атмосфере, технологии исследования окружающей среды, оптико-электронные системы,
механизмы формирования и изменения климата, в том числе оптически значимые составляющие атмосферы и процессы, определяющие радиационный режим и климат Земли.

История 
Институт основан в 1969 году на основе лаборатории инфракрасного излучения Сибирского физико-технического института. На основе развитых в институте научных направлений были созданы новые институты, такие как Институт сильноточной электроники СО РАН, Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Институт оптического мониторинга СО РАН. 19 декабря 2006 года Президиум РАН принял решение о присвоении Институту оптики атмосферы СО РАН имени академика В. Е. Зуева.

Директора 

 1969—1997 — Владимир Евсеевич Зуев, академик АН СССР, Герой Социалистического Труда
 1997-2018 — Матвиенко Геннадий Григорьевич, д.ф.-м.н., заслуженный деятель науки Российской федерации.
 c 2018 по настоящее время - Пташник Игорь Васильевич, д.ф.-м.н.

Структура 
Институт состоит из следующих научных подразделений:
 Научное направление «Радиационные составляющие климата и оптическая диагностика окружающей среды»
 Лаборатория климатологии атмосферного состава (ЛКАС)
 Лаборатория дистанционной спектроскопии атмосферы (ЛДСА)
 Лаборатория оптики аэрозоля (ЛОА)
 Группа атмосферной акустики (ГАА)
 Группа оптического зондирования аэрозоля (ГОЗА)

 Научное направление «Распространение оптических волн и дистанционное зондирование»
 Лаборатория распространения волн (ЛРВ)
 Лаборатория когерентной и адаптивной оптики (ЛКАО)
 Лаборатория распространения оптических сигналов (ЛРОС)
 Лаборатория нелинейных оптических взаимодействий (ЛНОВ)
 Лаборатория лидарных методов (ЛЛМ)
 Лаборатория лидарных систем (ЛЛС)
 Лаборатория оптической локации (ЛОЛ)
 Группа теории рассеяния оптических волн (ГТРОВ)

 Научное направление «Спектроскопия атмосферы»
 Лаборатория атмосферной абсорбционной спектроскопии (ЛААС)
 Лаборатория молекулярной спектроскопии (ЛМС)
 Лаборатория теоретической спектроскопии (ЛТС)
 Лаборатория квантовой электроники (ЛКЭ)
 Группа флуоресцентных методов исследования (ГФМИ)
 Центры и обсерватории
 Центр интегрированных информационных систем (ЦИИС)
 Инновационный центр (ИнноЦентр)
 Отдел управления обсерваториями (Обсерватории)
 Издательство ИОА
 В институте имеется исследовательский самолет-лаборатория Ту-134 «Оптик», который оснащен средствами дистанционного зондирования (лидарами, спектрофотометрами и т. д.) и предназначен для измерения количества загрязняющих веществ в воздухе и на подстилающей поверхности.

Дирекция 
 Директор — Пташник Игорь Васильевич, доктор физико-математических наук.
 Зам. директора по научной работе:
 Белан Борис Денисович, доктор физико-математических наук
Дудоров Вадим Витальевич, доктор физико-математических наук
 Колосов Валерий Викторович, доктор физико-математических наук
Романовский Олег Анатольевич, доктор физико-математических наук
Ученый секретарь — Тихомирова Ольга Владимировна, кандидат физико-математических наук

Журналы 
С 1988 года институт издаёт научный журнал
 «Оптика атмосферы и океана», ISSN 0869 — 5695.
Соучредителем журнала является Сибирское отделение РАН. С 1989 года издаётся английская версия журнала.

См. также 
 Институт цитологии и генетики СО РАН

Примечания

Ссылки 
 

Институты РАН
Томский научный центр СО РАН
Институты АН СССР